Als Blonde-Klasse werden zwei Klassen von Kriegsschiffen, jeweils nach dem Typschiff, bezeichnet:

 Blonde-Klasse (1755), eine Klasse von fünf 32-Kanonen-Fregatten der französischen Marine, welche zwischen 1756 und 1798 in Dienst standen
 Blonde-Klasse (1910), eine Klasse von zwei Scoutkreuzern der britischen Marine, welche zwischen 1910 und 1921 in Dienst standen